El Vado steht für:

* El Vado (Colorado), Ort im Boulder County, Colorado, Vereinigte Staaten
 El Vado (New Mexico), Ort im Rio Arriba County, New Mexico, Vereinigte Staaten